Hausstand steht für:

 in Verwaltung, Wirtschaft oder Recht eine Wirtschafts- oder Wohneinheit, synonym für Privathaushalt
 zu einem privaten Haushalt gehörige Ausstattung (Möbel, Kleidung etc.), vgl. Hausrat